Hans Luder ist der Name folgender Personen:

* Hans Luder (Hüttenmeister) (1459–1530), deutscher Grubenbesitzer, Bergmann und Politiker, Vater von Martin Luther
 Hans Luder (Architekt) (1913–1997), Schweizer Architekt